Die Scottish Football League Division One wurde 1924/25 zum 32. Mal ausgetragen. Es war zudem die 35. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 16. August 1924 und endete am 25. April 1925. In der Saison 1924/25 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 14. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Ayr United und Third Lanark stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 33 Treffern William Devlin vom FC Cowdenbeath.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1924/25 bei statto.com
 Scottish Division One 1924/25 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1924/25
1924 25